Jack King - animatore statunitense
 Jack King - ciclista australiano
 Jack King - pallanuotista australiano